После поражения Османской империи в Первой мировой войне и подписания Мудросского перемирия державы-победительницы приступили к разделу её территории, в том числе регионов, которые в своё время были первоначальным ядром Османской империи. Греция, как союзница стран-победительниц, получила обещания, что ей будут отданы Восточная Фракия (кроме Константинополя) и Западные районы Малой Азии, где компактно проживало греческое население.

Список массовых убийств

Примечания 

Вторая греко-турецкая война
Массовые убийства в Турции
Военные преступления в Турции
Преступления против человечества
Гуманитарные катастрофы